Santa Trinita (Sainte Trinité en italien) peut se référer à :
La Basilique Santa Trinita, une des églises de  Florence, sur la place Santa Trinita et près du Pont Santa Trinita.
 L'église Santa Trinità de Vérone
 Un des frazioni de la ville italienne de Cascia, en Ombrie.
 Oratoire de la Confrérie de Santa Trinita, à Prato
Le Mont Sacré de la Sainte Trinité de Ghiffa ou Sacro Monte di Ghiffa en Piémont

Superlatif Santissima Trinità 
 Le Couvent della Santissima Trinità alla Selva, de Santa Fiora, en province de Grosseto
 La Collégiale della Santissima Trinità  à Cetona 
 La Collégiale della Santissima Trinità, à Genzano di Roma
 L'église Santissima Trinità di Delia en Sicile
 L'église della Santissima Trinità à Marino
 L'Église de la Santissima Trinità alla Cesarea à Naples
 L'Église de la Santissima Trinità dei Pellegrini à Naples
 L'église Santissima Trinità dei Pellegrini à Rome
 L'Église de la Santissima Trinità degli Spagnoli à Naples
 L'Église Santissima Trinità degli Spagnoli à Rome
 Stendardo della Santissima Trinità, une bannière de procession.

Voir aussi
 

Église dédiée à la Trinité